Николай Вакар:
 Вакар, Николай Платонович (1894—1970) — политический и общественный деятель, журналист и учёный.
 Вакар, Николай Яковлевич (1872—1941) — российский и советский военный деятель, полковник. Участник Первой мировой и Гражданской войн.